«Harlem Shake» puede referirse a:

Harlem shake (baile), un baile originario de Harlem en 1981.
Harlem Shake, canción de Baauer, que alude al baile de los 80.
Harlem Shake (meme), es un fenómeno de Internet, que comenzó a principios de 2013 y utiliza el tema musical de Baauer.